2002 est une année du calendrier grégorien.
 2002 est un film hongkongais sorti en .
 2002 est un album de Tha Dogg Pound sorti en 2001.
 BMW 2002 est une automobile.

Homonymie de nombre